Selçuk (district)
 Selçuk (stad)
 Seltsjoek of Selçuk, stamvader van de Seltsjoeken